C53 ou C-53 peut désigner :
 ,  un croiseur léger de la classe Minotaur de la Marine royale canadienne ;
 Douglas C-53 Skytrooper, un avion de transport militaire americain ;
 Tumeur maligne du col de l'utérus, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La galaxie NGC 3115 dans la constellation du Sextant, notée C53 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres